Соревнования по волейболу среди мужских команд на XXX летней Универсиаде проходили с 5 по 13 июля 2019 года в итальянских городах Эболи, Ночера-Инферьоре, Ариано-Ирпино и Беневенто с участием 20 команд.

На предварительном этапе сборные были разделены на 4 группы. По две сильнейшие команды из каждой группы продолжили борьбу за медали по системе плей-офф. Сборные, занявшие в группах 3—4-е места и аутсайдеры групп, стали участниками матчей за 9—16-е и 17—20-е места, которые также прошли по системе плей-офф.

Чемпионский титул завоевала сборная Италии, победившая в финальном матче команду Польши. Бронзовые медали выиграла сборная России.

Предварительный этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

За 17—20-е места

Полуфиналы

Матч за 19-е место

Матч за 17-е место

За 9—16-е места

Четвертьфиналы

Полуфиналы за 13—16-е места

Полуфиналы за 9—12-е места

Матч за 15-е место

Матч за 13-е место

Матч за 11-е место

Матч за 9-е место

За 1—8-е места

Четвертьфиналы

Полуфиналы за 5—8-е места

Полуфиналы за 1—4-е места

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Финал

Призёры

См. также 
 Волейбол на летней Универсиаде 2019 (женщины)

Ссылки 
 Волейбол на официальном сайте XXX летней Универсиады

Волейбол на летней Универсиаде 2019